Rywalizacja kobiet w half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 15 stycznia na obiekcie  Johnny. Mistrzostwo świata z Voss obroniła Szwajcarka Virginie Faivre, która jako pierwsza w historii zwyciężyła dwa razy z rzędu. Wicemistrzostwo świata zdobyła reprezentantka Kanady Cassie Sharpe, natomiast brązowy medal wywalczyła kolejna Szwajcarka, Mirjam Jäger.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Lista startowa kwalifikacji

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015